The Least Successful Human Cannonball — пятый полноформатный студийный альбом немецкой группы Destruction, самостоятельно выпущенный в 1998 году. На этом альбоме группа сменила направление от трэш-метала в сторону грув-метала. Альбом не признан группой и в настоящее время классифицируется как «Neo-Destruction», и не является частью их официальной дискографии.

Список композиций

Участники записи 
 Гитара: Mike Sifringer
 Вокал: Thomas Rosenmerkel
 Ударные: Oliver «Olly» Kaiser
 Гитара: Michael «Ano» Piranio
 Бас-гитара: Кристиан Энглер

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы грув-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы прогрессивного метала
Альбомы Destruction